Алекса́ндр Солодо́вников:
 Солодовников, Александр Александрович (1893—1974) — русский поэт, прозаик и драматург, композитор.
 Солодовников, Александр Васильевич — советский театральный деятель, директор  МХАТа, директор Малого театра.
 Солодовников, Александр Самуилович (род. 1931) — советский и российский учёный-математик.